Кутлак — топоним в Городском округе Судак/Судакском городском совете Крыма:

 Кутлак — старое названия (до 1945 года) села Весёлое.
 Кутлак — крепость.
 Кутлак — река.

Фамилия 
 Кутлак, Зденек (род. 1980) — чешский профессиональный хоккеист.